La república campesina (), también llamada república de los paisanos o república agrícola, es una antigua forma de gobierno desarrollada durante la Edad Media. Era una alternativa a los regímenes gobernados por el poder de nobles o eclesiásticos, estando la comunidad dirigida por un consejo de campesinos elegidos por sus pares. Este tipo de régimen se usó típicamente en áreas remotas y de difícil acceso, como áreas costeras, islas o áreas que se extienden más allá de pantanos o ciénagas.

Terminología 
Es fundamental comprender el significado del término "república" en la frase "república campesina". En el contexto histórico, se trata de pequeños territorios, que hoy corresponden a la extensión de un distrito alemán o un municipio holandés. En cuanto al modo de gobernanza, se puede comparar con el principio de la corporación municipal. De hecho, los historiadores utilizan el término "república" sobre todo para resaltar que estos territorios eran libres, sin el poder directo de un rey. Sin embargo, estas comunidades buscaron o se vieron obligadas a seguir siendo vasallos de entidades más poderosas.

Historia 
Las "repúblicas campesinas" se desarrollaron particularmente en Frisia, siendo una expresión directa de la libertad frisona. Todas estas zonas costeras sufrieron habitualmente grandes inundaciones -por ejemplo, la inundación del Día de Todos los Santos en 1532-  que llevaron a sus habitantes a unirse para construir juntos diques y garantizar su mantenimiento, acciones que garanticen la supervivencia de sus comunidades. 

El arquetipo de "república campesina" se encuentra en Rüstringen. El tratado de 1220 entre la ciudad de Bremen y Rüstringen menciona por primera vez un cuerpo colegiado que actúa como órgano de gobierno. Durante mucho tiempo, el redjeve gobernó allí, celebrando tribunales y vigilando la ley y el orden. La independencia de Rüstringen terminó en 1514, tras la Batalla de Hartward.

Las repúblicas campesinas libres perecieron en parte debido a la lucha por el poder de sus propios grandes agricultores y jefes, también debido a los señores territoriales vecinos.

Véase también 
 República Campesina Libre de Dithmarschen
 Feudalismo
 Elección papal de 1061

Referencias 

Feudalismo
Edad Media
Formas de gobierno